Una arista puede ser:
 en la geometría, las aristas son las líneas o segmentos que unen los vértices consecutivos de los polígonos por ejemplo la pirámide triangular;
 en geomorfología, la arista de una eminencia o montaña es cualquier filo de su superficie;
 en teoría de grafos, las aristas son las uniones entre nudos o vértices, y los elementos principales con los que trabaja esta disciplina;
 en botánica, una arista es un extremo alargado en forma de pelo más o menos rígido, típica de las glumas y glumelas de la espiguilla de las gramíneas;
 en entomología una arista es parte de la antena;
 en arquitectura, una bóveda de arista es un elemento abovedado resultante de la intersección de dos bóvedas de cañón, que se utiliza para cubrir espacios cuadrangulares;
 Arista Records, una compañía discográfica;
 la dinastía Arista o Arista-Íñiga, de reyes de Pamplona en el siglo IX;
 en cerámica los azulejos de arista son aquellos fabricados con dicha técnica; o
 en speedcubing y el cubo de Rubik, siendo la pieza entre las esquinas.